2 miejscowości w Estonii:
 Pikasilla – wieś w prowincji Võru, w gminie Lasva.
 Pikasilla – wieś w prowincji Valga, w gminie Põdrala.